Wirén ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Klim-Wirén (* 1972), deutsche Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Filmproduzentin
 Carl Mikael Wirén (* 1957), schwedischer Geschäftsmann
 Dag Wirén (1905–1986), schwedischer Komponist
 Lisa Wirén (* 1984), schwedische Handballspielerin 
 Nicolaus von Wirén (* 1962), Agrarwissenschaftler für Molekulare Pflanzenernährung  
 Robert Reinhold von Wirén (1857–1917), Admiral der Kaiserlich-Russischen Marine
 William von Wirén (1894–1956), estnischer Segler

Siehe auch:

 Lepik von Wirén